

Aviazione 
 Robin Hood Airport Doncaster Sheffield – aeroporto internazionale in South Yorkshire, Inghilterra
 ABC Robin – aeromobile della ABC Motors
 Avions Pierre Robin – costruttore francese di aerei
 Curtiss Robin – monoplano

Finzione 
 Robin – personaggio dei fumetti DC Comics
 Robin – personaggio dei fumetti DC Comics proveniente da Terra-Due
Red Robin – personaggio dei fumetti DC Comics
 Nico Robin – personaggio del manga e anime One Piece
 Robin Scherbatsky – personaggio della sitcom How I Met Your Mother
 Robin la rana – personaggio dei Muppet

Musica 
 Robin – cantante finlandese
 Robin (The Hooded Man) – singolo dei Clannad del 1984

Onomastica 
 Robin – nome proprio di persona
 Robin – cognome italiano

Persone 
 Guillaume Robin – architetto francese del XV secolo
 Régine Robin – storica, romanziera, traduttrice e sociologa canadese di origine francese